

Шарлик — присілок, Благоварський район, Башкортостан
 Шарлик — село, районний центр, Оренбурзька область